Pahkosaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pahkosaari (ö i Kajanaland), 
 Pahkosaari (ö i Lappland), Östra Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar